Thomas Fearnley (kunstschilder) (1802-1842), Noorse kunstschilder
 Thomas Fearnley (filantroop) (1841-1927), Noorse industrieel en filantroop